Юэ Циншуа́н (; ) — китайская кёрлингистка, второй игрок команды Китая на . Тренер по кёрлингу.

В качестве тренера сборной Китая по кёрлингу на колясках участник зимних Паралимпийских игр  и  и .

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), серебро ().
 : золото (, , ), серебро (, ).
 Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: золото (2005, 2006).
 Зимние Азиатские игры: бронза (2007).
 Зимняя Универсиада: золото (2009).

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Чемпионы мира по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Китая